Алькатваа́м  — национальное чукотское село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Алькатваам.

География 
Расположено на берегу реки Алькатваам (с чукот. — «полноводная река»), в 22 км от посёлка Беринговский, с которым связано грунтовой дорогой.

Топоним 
Чукотское название Ыʼԓкытвээм буквально означает «твёрдый снег» ( от ыʼԓьыԓ «снег» + -кыт «твёрдый» + -вээм/-ваам «река»).
По другой версии фиксируется чукотское название Элӄэтвээм — «полноводная река».

Экономика 
В селе есть средняя школа, школа искусств, детский сад, библиотека, дом культуры, больница, почта, узел связи, магазин, пекарня.

Улицы: Гагарина, Кеулькута, Пионерская, Советская, Тегрынкеу.

Основное занятие местных жителей — оленеводство и рыболовство.

Разрабатывается проект по освоению близлежащего крупного месторождения каменного угля.

Население

Примечания

Источники 
 Алькатваам на сайте Чукотизбиркома
 Село на официальном сайте МО «Анадырский район»
 Алькатваам
 Сайт жителей села

Населённые пункты Анадырского района